Slovo ozvučnice  se používá v odlišných významech:

 ozvučnice (hudební nástroj) – součást hudebních nástrojů, která vyzařuje zvuk
 reproduktorová ozvučnice – skříň reproduktorových soustav, která upravuje vyzařování zvuku
 ozvučnice (nádoba) – obvykle skupina více méně pravidelně rozmístěných nádob, obrácených otevřeným hrdlem do interiéru stavby

Externí odkazy